Parameria är ett släkte av oleanderväxter. Parameria ingår i familjen oleanderväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Oleanderväxter
Parameria